Эми́лий Влади́мирович Готье́-Дюфайе́ (,  — после 1922) — московский общественный деятель и благотворитель, член Императорского Московского Археологического Общества.

Происхождение 
Эмилий Владимирович Готье-Дюфайе происходил из купеческой семьи французского происхождения. Его прадед Jean-Marie Dufayet dit Gautier (Иван Антонович Готье-Дюфайе) (род. в 1736 году), сын члена магистрата города Сен-Кантен в Пикардии, переселился в Россию в 1764 году. На основании указа императрицы Екатерины II от 1763 года, предоставлявшего льготы иностранцам, желающим переселиться в Россию чтобы помочь развитию её экономики, открыл в Москве магазины галантереи и музыкальных инструментов и был причислен к Московской первой купеческой гильдии.

Его сын Иван Иванович Готье-Дюфайе (1772—1832) в 1799 году женился на дочери московского книготорговца Francois Courtener и перенял его книжный магазин на Кузнецком мосту, который потом сперва вёл его сын Владимир Иванович Готье-Дюфайе (1815—1887), отец Э. В. Готье-Дюфайе, а затем его приёмный сын Владимир Гаврилович Готье-Дюфайе (1843—1896). В 1895 году семья Готье продала магазин одному из своих близких сотрудников.

Биография 
Э. В. Готье-Дюфайе окончил пансион Э. Х. Репмана. Затем он активно участвовал в различных общественно-благотворительных организациях Москвы. Он увлекался изучением истории и коллекционировал предметы, связанные с историей Москвы. С 1906 года он был членом Императорского Московского Археологического общества. Он активно участвовал в жизни и работе этого общества и подарил ему немало экспонатов своей коллекции. Особенно он работал над созданием библиотеки общества.
Чтобы увековечить память об уходящей, старой Москве, Готье-Дюфайе по поручению Археологического общества провел фотографические съёмки различных мест, связанных с историей города. Коллекция этих около 500 фотографий сегодня считается одним из ценнейших источников изучения дореволюционной Москвы.

После Октябрьской революции жена Готье-Дюфайе Елена Андреевна несколько месяцев провела под арестом. Супруги были вынуждены эмигрировать за границу, где Э. В. Готье-Дюфайе и умер.

Семья 
У Э. В. Готье-Дюфайе было три брата:
 Лев Владимирович (1856—1912) продолжал купеческое дело, занимался оптовой торговлей железом, в 1895 году основал Тульскую металлургическую компанию. Руководил торговым домом «Л. В. Готье», был членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, председатель Терского горнопромышленного акционерного общества. В 1898 году он для своей семьи построил особняк в Машковом переулке № 3 (архитектор Н. И. Якунин), в котором ныне находится Посольство Латвии в Москве. Он женился на русской англиканке английского происхождения Елизавете Андреевне Колли. Их дочь Елизавета Львовна (1890—1920) в 1910 году вышла замуж за Александра Александровича Рара (1885—1952), с которым она после смерти отца переняла особняк. После Октябрьской революции они оба подвергались арестам, в итоге чего Елизавета Львовна заболела и 27 июля 1920 года скончалась. Их дети Елена (1910—1955) и Лев (1913—1980) затем активно участвовали в антисоветской деятельности русской эмиграции.
 Эдуард Владимирович Готье (1859—1921) был врачом-терапевтом, профессором медицины, работал в Первой Градской больнице Москвы.
 Владимир Владимирович поступил юристом на государственную службу.

Сын Владимира Владимировича, Юрий Владимирович (1873—1943), стал знаменитым историком, был профессором Московского университета, одним из попечителей и заведующий библиотекой Румянцевского музея, а также (с 1939 года) членом Академии Наук СССР. Его внук Сергей Владимирович Готье (род. в 1947 году) стал известным хирургом.

Примечания

Ссылки 
 Представление фотографий Москвы Э. В. Готье-Дюфайе 
 Данные о семье Готье из доклада С. Н. Шеляпиной

Краеведы Москвы
Купцы Российской империи
Меценаты Российской империи
Члены Московского археологического общества
Фотографы XIX века
Фотографы XX века
Фотографы Москвы
Фотографы Российской империи
Русская эмиграция первой волны